Швабмюнхен () — город и городская община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Швабия в районе Аугсбург. Население составляет 13 342 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 55,52 км². Официальный код  —  09 7 72 200.

Население

Известные уроженцы 
 Йозеф Фёльк (1819 — 1882) — немецкий политический деятель.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии